Thümmel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Thümmel (* 1885; † im 20. Jahrhundert), deutscher Historiker, Oberstudiendirektor und Autor populärer Geschichtsbücher
 Elise Thümmel (1885–1976), deutsche Politikerin (USPD, SPD, SED)
 Erich Thümmel (manchmal Tümmel geschrieben) (1893–1957), Mitbegründer des ersten deutschen Soldatenrats in Kiel-Wik (SPD)
 Erika Thümmel (* 1959), österreichische Künstlerin und Restauratorin
 Ernst von Thümmel (1871–1945), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (ThLB, CNBL)
 Friedrich Wilhelm Thümmel (1856–1928), evangelischer Theologe
 Gerhard Thümmel (1895–1971), deutscher Jurist und Konsistorialpräsident
 Hans Thümmel (1921–2016), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans von Thümmel (1824–1895), deutscher Jurist und Politiker im Königreich Sachsen
 Hans Georg Thümmel (1932–2022), deutscher Kirchenhistoriker, Christlicher Archäologe und Kunsthistoriker
 Hans Wilhelm von Thümmel (1744–1824), Staatsminister im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg und Schriftsteller
 Moritz August von Thümmel (1738–1817), deutscher Schriftsteller
 Paul Thümmel (1902–1945), deutscher Agent
 Rainer Thümmel (* 1940), deutscher Experte für Kirchenglocken
 Viktor von Thümmel (1886–1949), italienischer Maler, siehe Vito Timmel
 Wolf Thümmel (* 1938), deutscher Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Dümmel
 Thümmel-Eiche